

Прізвище 
 Герм Гілліам — американський баскетболіст, форвард і захисник.

Топонім

Гільям — селище, штат Луїзіана
 Гільям — селище, штат Міссурі